Tim Clark (longarts) (1935-2020), Brits longarts
 Tim Clark (kunsthistoricus) (1943), Brits kunsthistoricus en schrijver
 Tim Clark (Emirates) (1949), een Arubaans luchtvaartdirecteur, van Emirates in Dubai
 Timothy Clark (kunstschilder) (1951), Amerikaans kunstschilder
 Tim Clark (voetballer) (1959), Amerikaans voetballer
 Tim Clark (golfer) (1975), een Zuid-Afrikaans golfer
 Tim Clark (jockey) (1986), Australisch jockey